

Geografia 
 Bottaro – scoglio delle Isole Eolie

Persone 
 Amedeo Bottaro – sindaco italiano
 Luciano Bottaro – fumettista italiano
 Piero Bottaro – calciatore italiano
 Pirro Bottaro – pittore italiano
 Viviana Bottaro – karateka italiana

Pagine correlate 
 Bottero